Alasa kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Alaşa, ort, Astara,

Cypern 

 Álassa (ort), Eparchía Lemesoú, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar